Le tournoi du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du 22 au .

Sloane Stephens remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Arantxa Parra Santonja.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2016)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Mexique
Sport au Mexique en 2016
Tennis en février 2016